Талиб — имя и фамилия арабского происхождения.

 Талиб, Наджи (1917—2012) — иракский государственный деятель, премьер-министр Ирака в 1966—1967.
 Талиб, Фахад (род. 1994) — иракский футболист.

См. также 
 Талибан